Býblos oder Byblos, aus dem Griechischen, bezeichnet:
 Byblos, Name einer Stadt im Libanon
 Byblos (Schrift), auf Bronzetafeln (1. Hälfte des 2. Jahrtausend v. Chr.) gefunden
 griechisch für Papyrusstaude oder Papyrusbast, siehe Echter Papyrus
 Byblos (Modemarke), ein italienisches Modeunternehmen

Biblos bezeichnet:
 einen japanischen Manga-Verlag, siehe Biblos (Verlag)